

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 En géologie planétaire, une catena (pluriel : catenae) est une chaîne de cratères d'impact ou bien un alignement de dépressions sans bords surélevés, formées par effondrement du sous-sol ou du toit d'un tube de lave. On en trouve notamment sur la Lune, Mars, Cérès, Ganymède et Triton.

Géologie 
 En pédologie, une  est un ensemble de sols liés génétiquement, chacun d'eux ayant reçu des autres, ou cédé aux autres, certains de ses éléments constituants (par un lessivage oblique, par érosion par exemple).

Culture et société

Cinéma 
 Reazione a catena (« La Baie sanglante ») est un film italien réalisé par Mario Bava, sorti en 1971.

Monuments 
 L'église Santa Maria della Catena (« Sainte-Marie-de-la-Chaîne ») est une église de Naples située dans le quartier Santa Lucia, dans le centre historique.

Religion 
 En patristique, les catenae sont des commentaires choisis sur un livre biblique, verset après verset.

Patronyme 

 Michela Catena (1991-), une joueuse italienne de volley-ball ;
 Paolo Catena (1962-), plus connu sous son nom de scène Paul Chain, un chanteur et multi-instrumentiste italien ;
 Vincenzo Catena (≈1470–1531), un peintre italien de la haute Renaissance, actif dans les premières décennies du .

Toponyme 
 Aci Catena est une ville d'environ  située dans la province de Catane, en Sicile (Italie).